Begin Again steht für:

 Begin Again (Nutshell-Album), Musikalbum von Nutshell aus dem Jahr 1978
 Begin Again (Kloq-Album), Musikalbum von Kloq aus dem Jahr 2013
 Begin Again, Originaltitel von Can a Song Save Your Life?, US-amerikanischer Spielfilm von John Carney aus dem Jahr 2013